Charles Chetwynd-Talbot, II conte Talbot – politico inglese
 Charles Chetwynd-Talbot, XIX conte di Shrewsbury – politico inglese
 Henry Chetwynd-Talbot, XVIII conte di Shrewsbury – politico e ammiraglio inglese
 John Chetwynd-Talbot, I conte Talbot – politico inglese